Петар Стојановић може да се односи на више особа:

 Петар Стојановић (композитор), српски композитор и виолиниста
 Петар Стојановић (књижар), српски књижар
 Петар Стојановић (фудбалер, 1995), словеначки фудбалер
 Петар Стојановић (фудбалер, 2001), српски фудбалер